The Walk steht für:

Filme:
 The Walk (2001), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Peter Spirer 
 The Walk (2005), britischer Fernsehfilm von Mark Brozel 
 The Walk (2015), US-amerikanischer Film von Robert Zemeckis

Musik:
 The Walk (Album), Musikalbum von Hanson (2007)
 The Walk (Band), kanadische Band
 The Walk (Lied), Lied von Jimmy McCracklin (1958)

Sonstiges:
 The Walk (Theaterstück), Theaterstück von Catherine Cunningham-Huston (2011)
 The Walk, Einkaufsmeile in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, siehe Jumeirah Beach Residence #„The Walk“

Siehe auch:
 The Walk Company